Le Bataillon perdu peut faire référence à :
 des faits de guerre qui se sont réellement produits
 un téléfilm qui retrace le sauvetage de l’un de ces bataillons perdus
droite|200px

Un sauvetage de bataillon pendant une guerre 
 Le Bataillon perdu ou Lost Battalion est le  commandé par Charles White Whittlesey avec tous ses effectifs, le  et le  avec quelques éléments en renfort, fut encerclé dans une zone à flanc de colline dès le  par les lignes allemandes. La position des Américains sera très critique mais le sauvetage pourra se faire. C’est ce bataillon perdu qui sera la source du film Le Bataillon perdu.
 Le Bataillon perdu ou Lost Battalion est le  de la Division Texas encerclé par les troupes allemandes à la bataille de Bruyères en  libéré au prix de pertes humaines impressionnantes par le régiment des nippo-américains, le  RCT.

Un film 
 Le Bataillon perdu, titre original : The Lost Battalion) est un téléfilm américain, réalisé par Russell Mulcahy de 2001.